Molekulska formula -{C19H26N2O}- se može odnositi na:

 8-Karboksamidociklazocin
 LY-293,284